Дургенский каньон — находится у северного склона хребта Танну-Оола Тандынского кожууна в местечке окружённом тайгой и лесистыми горами.

Описание 
Дургенский каньон и живописнейший водопад при всей своей таёжной дикости вполне доступны для туристов — до грунтовой дороги несколько сотен метров. Высота ущелья — от 20 до 40 метров в разных местах. Название протекающей по дну каньона быстрой, бурной речки Дурген, местные жители связывают с Чингисханом, отправившимся завоёвывать лесные народы. Дурген — самая красивая река в горах Танну-Ола.

Литература 
 Драгоценности Тувы. По итогам специального проекта «Тос эртине»: Фотоальбом. — Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2011. — С.22-23.
 Республика Тыва : Путеводитель. — Красноярск : ИПК «Платина», 2016. — С.66. : ил.
 

Каньоны России
География Тывы
Тандинский кожуун